Zarewitsch Alexei bezeichnet:

Alexei von Russland (1690–1718)
Alexei Nikolajewitsch Romanow (1904–1918)